Нуево Берлин има више значења:

 Нуево Берлин (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Берлин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику